Натуральне число 752
 752 рік до нашої ери
 752 рік нашої ери